Els carnívors (Carnivora) són un ordre de mamífers. El seu nom ve del fet que mengen sobretot carn, és a dir, altres animals, a diferència dels herbívors, que s'alimenten de vegetals, o els omnívors, que tenen una dieta variada.

Entre els carnívors es troben diverses famílies, distribuïdes en dos sub-ordres:

 Subordre dels caníformes (gos, llúdria, os, otària, morsa, foca,…)
 Subordre dels feloides o feliformes (gat, hiena, mostela,…)

També existeix un ordre d'animals fòssils, pròxims als actuals carnívors però avui extingit, els creodonts.

Trets distintius 
Es distingeixen per una mandíbula i una dentadura que els permet caçar altres animals i un estómac simple per digerir-los. Una de les sinapomorfies que caracteritzen els carnívors és la presència d'ullals. El seu cervell és de tipus girencèfal. Són animals bàsicament terrestres. Acostumen a reproduir-se un cop l'any i amb menys cries que altres tipus d'animals.

Cladograma

Referències

Vegeu també 
 Ysengrinia